Bréchu ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Bréchu (* 1947), französischer Skirennläufer
 Marianne Bréchu (* 1975), französische Skirennläuferin